«Мунфлит» () — историко-приключенческий фильм Фрица Ланга, снятый в США в 1955 году, экранизация одноимённого романа Джона Мида Фолкнера (1898), выполненная в технике позднего текниколора. В 2008 г. влиятельный журнал «Кайе дю синема» включил «Мунфлит» в число лучших фильмов в истории кинематографа.

Сюжет 
В рыбацкое селение Мунфлит на морском побережье Дорсета в 1742 году приходит мальчик-сирота. Это последний из рода Мохоунов, издавна правившего этими местами. Умирая, мать препоручила опеку над ним своему бывшему возлюбленному, Джереми Фоксу. Мальчик представляет себе Фокса романтическим героем без страха и упрёка, однако Фокс оказывается распутным главарём контрабандистов. Местные власти разоблачают его тёмные делишки и пускаются вдогонку как за Фоксом, так и за его верным спутником — юным Мохоуном. Мальчик видит в своём спутнике только лучшие черты, и это пробуждает душу старого греховодника к новой жизни…

В ролях 
 Стюарт Грейнджер — Джереми Фокс
 Джордж Сэндерс — лорд Джеймс Эшвуд
 Мелвилл Купер — Феликс Рэтсей
 Джон Уайтли — Джон Тренчард
 Джек Элам
 Лиллиан Кембл-Купер — Мэри Хикс
 Скелтон Кнаггс — Джейкоб (последняя роль актёра)

Ссылки 

Приключенческие фильмы США
Фильмы плаща и шпаги
Экранизации романов Великобритании‎
Фильмы Фрица Ланга
Исторические фильмы о XVIII веке
Фильмы США 1955 года